Guardilobo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
 El nombre común de la planta Verbascum thapsus.